NDZ steht für:
 Neue Deister-Zeitung
 Neue Dörptsche Zeitung
 Powiat Działdowski (Kfz-Kennzeichen)
 Fliegerhorst Nordholz (IATA-Code) in Niedersachsen

ndz steht für:
 Ndogo (Sprache) (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache im Südsudan

Abkürzung